42nd Street peut faire référence à :
 la  de Manhattan, à New York ;
 42nd Street, film américain de Lloyd Bacon sorti en 1933 :
 42nd Street, une chanson composée pour le film ;
 42nd Street, comédie musicale, dont le livret est de   et  d'après le roman de , inspirée du film précédent et créée en 1980 à Broadway ;
  plusieurs stations de métro situées sur la  de Manhattan, dont :
 Times Square – 42nd Street, complexe de stations de métro comprenant :
 Times Square – 42nd Street de la IRT Broadway-Seventh Avenue Line, parcourue par les lignes 1, 2, et 3,
 Times Square – 42nd Street de la ligne BMT Broadway, parcourue par les routes N, Q et R,
 Times Square de la ligne 42nd Street du métro de New York,
 Times Square de la ligne IRT Flushing, parcourue par la route 7,
 42nd Street – Bryant Park de la ligne IND Sixth Avenue, parcourue par la route 7.

Voir aussi